Christoph Fürer von Haimendorf ist der Name folgender Personen:

 Christoph Fürer von Haimendorf (1663–1732), deutscher Dichter und Politiker, Ratsherr in Nürnberg
 Christoph Fürer von Haimendorf (1479–1537), deutscher Kaufmann und Politiker, Ratsherr in Nürnberg 
 Christoph Fürer von Haimendorf (1541–1610), deutscher Kaufmann und Politiker, Ratsherr in Nürnberg 
 Christoph Fürer von Haimendorf (1578–1653), deutscher Politiker, Ratsherr in Nürnberg und Reichsschultheiß 
 Christoph Fürer von Haimendorf (1634–1690), deutscher Politiker, Ratsherr in Nürnberg 

Siehe auch:
 Christoph von Fürer-Haimendorf (1909–1995), österreichischer Ethnologe